

Astronomia 
 Cratere Aldrin – cratere lunare
 6470 Aldrin – asteroide della fascia principale

Persone 
 Anders G. Aldrin – incisore statunitense
 Buzz Aldrin – astronauta statunitense
 Eirik Aldrin – kickboxer norvegese

Altro 
 Aldrin – insetticida
 Lily Aldrin – personaggio della serie televisiva How I Met Your Mother